Plaats in Indonesië
 Tanjung Durian (Barumun), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Durian (Babat Toman), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Durian (Buay Pemaca), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra